Такуарембо

Такуарембо (департамент) – департамент в республике Уругвай

Такуарембо – город в одноимённом департаменте  (Республика Уругвай) 

Такуарембо (река) – река в республике Уругвай, левый приток реки Уругвай